Žežulka může být:

 kukačka obecná
 Žežulka (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Klatovy
 Žežulka (usedlost) – památkově chráněná usedlost v Šáreckém údolí v Praze-Dejvicích
 Marek Žežulka (* 1974) – český hudebník

Související články 
 Zezulka

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno